Рециклированная кожа () — материал, используемый в производстве одежды, обуви, аксессуаров галантерейных товаров. Рециклированная кожа производится как относительно недорогой аналог натуральной кожи.

Рециклированная кожа производится из отходов кожевенного производства — обрезы натуральных кож, которые в процессе измельчения превращают в волокнистый порошок, склеиваемый впоследствии с применением латекса, или других клеящих материалов. Это позволяет получать материал по эластичности и прочности близкий к натуральной коже, имеющий запах выделанной кожи. Таким образом, рециклированная кожа это нечто среднее между натуральной и искусственной кожей.

Преимущество рециклированной кожи — можно изготавливать куски практически любого размера и придавать произвольную форму.

После получения плоского рулона (склеивания частиц натуральной кожи), материал лакируют, окрашивают и придают желаемую текстуру поверхности, например фактуру крокодиловой кожи.

Рециклированная кожа широко применяется для изготовления обложек документов, ежедневников, аксессуаров так как хорошо подходит для блинтового тиснения надписей, фирменной символики.

Заменители кожи
Кожа (материал)